Kārkhāneh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kārkhāneh-ye Ḩakīmī, ort, Lorestan, 
 Kārkhāneh Sefīd Kan, ort, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar